Fischingen ist der Name folgender Orte:

 Fischingen (Baden), Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fischingen (Sulz am Neckar), Ortsteil der Stadt Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Fischingen TG, Gemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Fischinger
 Kloster Fischingen